Резчик:
 Резчик — рабочий, занимающийся резкой, резанием чего-либо, в том числе — с применением устройств (приборов, механизмов) для резки материала.
 Резчик по дереву
 Резчик, Пётр Харитонович (1909—1967) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

См. также